powstanie poznańskie może określać:
 Powstanie wielkopolskie 1848 roku
 Poznański Czerwiec 1956 roku